BLH steht für:
 Britisch Langhaar
 Baldwin-Lima-Hamilton, US-amerikanischer Lokomotivenhersteller, siehe Baldwin Locomotive Works
 Blue Horizon Travel Club (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Blythe Airport (IATA-Code), Flughafen von Blythe (Kalifornien)
 Bahnhof Lauchhammer West (DS100-Code), Bahnhof in Lauchhammer, Landkreis Oberspreewald-Lausitz
 Bellshill Railway Station (UK-Stationscode), Bahnhof in Bellshill, North Lanarkshire, Schottland

Blh steht für:
 Blh (Rimava), Nebenfluss der Rimava in der Mittelslowakei
 Burg Blh, siehe Veľký Blh
 slowakische Form des ungarischen Balog/Balogh (altungar.: „linkshändig“)

blh steht für:
 Kuwaa (ISO-639-3-Code), Krusprache aus Nordwest-Liberia

Abkürzung